VTP steht für   

 Vertical Tail Plane, das Seitenleitwerk eines Flugzeuges 
 VLAN Trunking Protocol, ein Konfigurations- und Administrationsprotokoll

VTP